

Persone

Altro 
 McCarthy – census-designated place dell'Alaska
 McCarthy – gruppo indie pop inglese
 Mccarthy – asteroide
 McCarthy – clan e famiglia reale irlandese